Hedschab steht für:

 eine Schreibweise des Kleidungsstücks Hidschab (englische Schreibweise Hijab)
 Riyad Farid Hidschab (* 1966), syrischer Politiker (englische Schreibweise meist Riad Farid Hijab)